G-Force может означать:
 G-Force (фильм) — комедийный фильм 2009 года, в российском прокате «Миссия Дарвина».
 G-Force (компьютерная игра) — видеоигра, основанная на одноимённом фильме.
 G-Force (альбом) — музыкальный альбом Гэри Мура.
 G-Force: Guardians of Space — американская версия аниме «Kagaku Ninjatai Gatchaman»/«Science Ninja Team Gatchaman», в русском переводе — «Отряд „Галактика“: Хранители космоса» или «Джи-форс — стражи космоса»